Bocage il paesaggio francese,
Pierre-Martinien Tousez detto Bocage,  attore francese,
Manuel Maria Barbosa du Bocage, poeta portoghese
Jean-Denis Barbié du Bocage (Parigi, 28 aprile 1760 – Parigi, 28 dicembre 1825), pioniere della geografia storica e autore delle prime cartografie storiche della Grecia antica 
José Vicente Barbosa du Bocage, (1823-1907), zoologo portoghese
Anne-Marie du Boccage, (1710-1802), poetessa francese